

Sigle 
 Manifatture Cotoniere Meridionali
 Mini chromosome maintenance – proteine per l'origine di replicazione del DNA
 Minimo comune multiplo
 Mobil Catalytic Material – materiale mesoporoso lamellare
 Multi-Chip Module

Codici 
 MCM – codice aeroportuale IATA dell'eliporto di Monte Carlo (Principato di Monaco)
 mcm – codice ISO 639-3 della lingua portoghese creola malaccana
 MCM – hull classification symbol di MINE COUNTERMEASURES SHIP – cacciamine

Religione 
 M.C.M. – Missionarie del Cuore di Maria

Altro 
 MCM – millenovecento nel sistema di numerazione romano
 MCM – emittente televisiva francese
 MCM- Marca d'abbigliamento di lusso